Le terme fluorure d'argent peut désigner :

 le fluorure d'argent(I), AgF () ;
 le fluorure d'argent(II) ou difluorure d'argent, AgF2 () ;
 l'hémifluorure d'argent, Ag2F ().